Цукровик — назви волейбольної і футбольних команд (клубів)

 Цукровик (Збараж)
 Цукровик (Ланівці)
 Цукровик (Тернопіль)
 Цукровик (Чортків) — назва команди Кристал (Чортків) у 1980-х і 1990 році.